Шайта́р — фамилия. Известные носители: 
 Шайтар, Виктор Викторович (род. 1983) — российский автогонщик.
 Шайтар, Ярослав (1921—2003) — чешский (ранее чехословацкий) шахматист.